Les Diablerets – masyw górski w Alpach Berneńskich, w paśmie Alp Vaud (Alpes Vaudoises)
 Les Diablerets – miejscowość w Szwajcarii
 Sommet des Diablerets – szczyt w masywie Les Diablerets (3210 m n.p.m.)